Ride or Die è un singolo dei rapper statunitensi VickeeLo e Megan Thee Stallion, pubblicato il 25 ottobre 2019 come estratto dalla colonna sonora del film Queen & Slim.

Video musicale 
Il videoclip ufficiale della canzone è stato reso disponibile il 14 novembre 2019.

Tracce

Classifiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Brani musicali da film